Division One (1906/1907) – był to 17. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1906, a zakończył się 15 maja 1907. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił Celtic, dla którego był to 7. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobył Jimmy Quinn, który strzelił 29 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1906 w piłce nożnej
1906 w Wielkiej Brytanii
1907 w piłce nożnej
1907 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji